Van Buren ist der Familienname folgender Personen:

 Albert William Van Buren (1878–1968), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Amelia Van Buren († 1942), US-amerikanische Fotografin
 Angelica Van Buren (1818–1877), First Lady der USA
 Ebert Van Buren (1924–2019), US-amerikanischer Footballspieler
 Elizabeth Douglas Van Buren (1881–1961), britische Klassische Archäologin
 Hannah Van Buren (1783–1819), Ehefrau von Martin Van Buren
 James Van Buren (1935–2012), US-amerikanischer Blues- und Jazzsänger

 Martin Van Buren (1782–1862), US-amerikanischer Politiker, 8. Präsident der Vereinigten Staaten
 Steve Van Buren (1920–2012), US-amerikanischer Footballspieler

van Buren  ist der Familienname folgender Personen:
 Mick van Buren (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Paul van Buren (1924–1998), US-amerikanischer episkopaler Theologe
 Sven van Buren (* 1983), belgischer Eishockeyspieler

Van Buren ist der Name folgender Orte in den USA:
 Van Buren (Arkansas)
 Van Buren (Indiana)
 Van Buren (Kentucky)
 Van Buren (Maine)
 Van Buren (Missouri)
 Van Buren (New York)
 Van Buren (Ohio)
 Van Buren (Tennessee)

Siehe auch:
 Van Buren County
 Van Buren Township
 Buren (Begriffsklärung)
 Miss Amelia Van Buren, Gemälde des amerikanischen Künstlers Thomas Eakins
 Mount Van Buren, Berg im Palmerland, Antarktika